Slutspelet i Uefacupen 2008/2009 började den 18 februari 2009. Finalen spelades den 20 maj 2009 på Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu, Istanbul i Turkiet. Slutspelet innehöll de tre bäst placerade klubbarna i varje grupp i gruppspelet i Uefacupen 2008/2009, totalt 24 klubbar, samt de åtta tredjeplacerade klubbarna i varje grupp i UEFA Champions League. Totalt var det alltså 32 lag med i slutspelet. Slutspelet inleddes med en sextondelsfinal.

Sextondelsfinaler 
De första matcherna spelades onsdagen den 18 och torsdagen 19 februari 2009. Returerna spelades torsdagen den 26 februari 2009.

Första matchen

Andra matchen

CSKA Moskva vidare med 3-1.

Metalist Charkiv vidare med 3-0.

Hamburg vidare med 4-0.

Marseille vidare med 8-7 efter straffar.

Paris SG vidare med 5-1.

Galatasaray vidare med 4-3.

Ajax vidare med 2-1.

Manchester C vidare med 4-3.

Werder Bremen vidare med 3-3 efter fler bortamål.

Braga vidare med 4-1.

Zenit St. Petersburg vidare med 4-2.

Udinese vidare med 4-3.

Saint-Étienne vidare med 5-2.

Aalborg vidare med 6-1.

Sjachtar Donetsk vidare med 3-1.

Dynamo Kiev vidare med 3-3 efter fler bortamål.

Åttondelsfinaler 
Första matchen spelades torsdagen 12 mars 2009 och returen spelades onsdagen 18 eller torsdagen 19 mars 2009.

Första matchen

Andra matchen

Werder Bremen vidare med 3-2.

Marseille vidare med 4-3 efter förlängning.

Dynamo Kiev vidare med 3-3 efter fler bortamål.

Sjachtar Donetsk vidare med 2-1.

Undinese vidare med 2-1.

Hamburg vidare med 4-3.

Manchester C vidare med 6-5 efter straffar.

Paris SG vidare med 1-0.

Kvartsfinal 
Första matchen spelas torsdagen 9 april 2009 och returen spelas torsdagen 16 april 2009.

Första matchen

Andra matchen

Dynamo Kiev vidare med 3-0.

Hamburg vidare med 4-3.

Sjachtar Donetsk vidare med 4-1.

Werder Bremen vidare med 6-4.

Semifinal 
Första matchen spelades torsdagen 30 april 2009 och returen spelades torsdagen 7 maj 2009.

Första matchen

Andra matchen

Final 

Uefacupen 2008/2009